Малевич — фамилия.
 Малевич, Александр Иванович (1920—1994) — разведчик взвода разведки; командир стрелкового отделения 642-го стрелкового полка 200-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, ефрейтор.
 Малевич, Владимир Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8708; 26 ноября 1851.
 Малевич, Иван Филиппович — Георгиевский кавалер; майор; № 9824; 26 ноября 1855.
 Малевич, Игорь Александрович (род. 1941) — физик, специалист в области физической электроники, дипломат.
 Малевич, Казимир Северинович (1879—1935) — российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ.
 Малевич, Николай Александрович (1909—1982) — советский учёный, специалист в области горнопроходческих машин.
 Малевич, Олег Михайлович (1928—2013) — российский литературовед, переводчик, поэт.

Составные фамилии 
 Малевский-Малевич, Николай Андреевич (1856—не ранее 1917) — российский дипломат, посол в Японии, гофмейстер (1904), сенатор (1905).
 Малевская-Малевич, Зинаида Алексеевна (более известна под фамилией Шаховская; 1906—2001) — русская писательница, мемуаристка и редактор.
 См. также 
 Малевичи